María Sánchez Lorenzo, tennisspeelster uit Spanje
 Maria Sanchez (Amerikaans tennisster), tennisspeelster uit de Verenigde Staten